Банк Шэнцзин () — коммерческий банк со штаб-квартирой в Шэньяне, провинция Ляонин, КНР. Основан 10 сентября 1997 года как Шэньянский Городской Кооперативный банк, открыл отделения только в Шэньяне, но в 2007 году изменил название на «Банк Шэнцзин» («Шэнцзин» — название Шэньяна в 1625—1929 годах) и открыл отделение в Тяньцзине.

Деятельность банка сосредоточена на северо-востке КНР, сеть состоит из 18 отделений, в основном специализируется на обслуживании корпоративных клиентов (три четверти выручки), в частности оптовой и розничной торговли, на неё приходится 30 % выданных кредитов банка.

Крупнейшим акционером является гонконгская компания Evergrande Group (36,4 % акций). С 2019 года возглавляет банк Цю Хофа, ранее он был вице-президентом Evergrande.

См. также 
 Шэньян
 Банковское дело в Китае
 Коммерческие банки в Северо-восточном Китае
 Банк Даляня, Банк провинции Цзилинь, Банк Харбина и пр.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Банка Шэнцзин

Банки Китая
Компании Ляонина
Банки по алфавиту